Осада Выборга:
 Осада Выборга (1294) — безуспешная осада Выборгской крепости новгородским войском
 Осада Выборга (1322) — безуспешная осада Выборгской крепости дружиной московского князя Юрия Даниловича
 Осада Выборга (1495) — безуспешная осада Выборгской крепости русским войском в ходе русско-шведской войны 1495—1497
 Осада Выборга (1556) — безуспешная осада Выборгской крепости русским войском в ходе русско-шведской войны 1554—1557
 Осада Выборга (1706) — первая безуспешная попытка взятия города русским войском в ходе Великой Северной войны
 Осада Выборга (1710) — вторая осада и взятие Выборга русским войском в ходе Великой Северной войны